Hsinchu (stad), stad in Taiwan
 Hsinchu (xiàn), xiàn (arrondissement) in Taiwan